Премия «Энни» за лучшую раскадровку в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшей раскадровке в анимационной телепрограмме. Впервые она была вручена на 25-й церемонии вручения премии «Энни».

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Раскадровка
Энни
Энни
Энни
Появились в 1997 году в США